Пётр Козло́вский: Козловский, Пётр Борисович (1783—1840) — русский писатель и дипломат.
 Козловский, Пётр Игнатьевич (1903—1978) — советский тренер по лёгкой атлетике.